Порт-Артур:

Топоним

Австралия 
 Порт-Артур () — город в Австралии

Казахстан 
Порт-Артур — название посёлка Акпатер (до 1993 г.) в Западно-Казахстанской области

 Порт-Артур — газовое месторождение в Западно-Казахстанской области Республики Казахстан.

Канада 
 Порт-Артур () — город, с 1970 г. в составе города Тандер-Бей в провинции Онтарио

Китай 
 Порт-Артур — исторический город, существовавший на месте современного района Люйшунькоу города Далянь (Китай). Был арендован Россией / СССР в 1897—1904 гг. и 1945—1955 гг.

Россия 
 Порт-Артур — поселок в Лискинском районе Воронежской области
 Порт-Артур — хутор в Предгорном районе Ставропольского края
 Порт-Артур — посёлок в Чесменском районе Челябинской области
 Порт-Артур — бывший посёлок, микрорайон города Челябинска
 Порт-Артур — дом в Санкт-Петербурге

США 
 Порт-Артур () — город в штате Техас

Финляндия 
 Порт-Артур () — район города Турку

В культуре 
 «Порт-Артур» — исторический роман А. Н. Степанова (1940, опубликован в 1940—1942).
 «Порт-Артур» — пьеса А. Н. Степанова и И. Ф. Попова.
 «Порт-Артур» — башкирская народная песня.

См. также 
 Оборона Порт-Артура
 Порт-Артурская икона Божией Матери
 Крест «За Порт-Артур»
 Медаль «Защитникам Порт-Артура» (Франция)
 Порт (значения)
 Артур (значения)